«Шлиссельбург» — парусный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1714 году.

История строительства 

Корабль «Шлиссельбург» был заложен на верфи Санкт-Петербургского Адмиралтейства 29 июня 1712 года. Постройку корабля вёл корабельный мастер Ричард Броун. «Шлиссельбург» был спущен со стапеля 28 сентября 1714 года.

Конструкция корабля 

Корабль имел два дека. Вооружение корабля составляли 60 орудий калибра от 4 до 18 фунтов.

Боевая служба 

Участвовал в Северной войне.

 года во время маневрирования столкнулся с фрегатом «Россия», в результате чего последний был повреждён и направлен в Кронштадт на ремонт.

Примечания

Литература

См. также 

 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота
 Список кораблей Балтийского флота (1702 - 1725)

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи